San Maurizio puede referirse a:
 San Maurizio Canavese, localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte
 San Maurizio d'Opaglio, localidad y comune italiana de la provincia de Novara, región de Piamonte